Thorn  o Toruń , ciutat al nord de Polònia, a la riba del riu Vístula
 Biografies:
 Ernest Thorn (Wandsworth, Londres, 1887 – Taplow, Buckinghamshire, 1968), esportista anglès 
 Gaston Thorn (Ciutat de Luxemburg, 1928 - 2007), polític luxemburguès, membre del Partit Democràtic, que fou Primer Ministre de Luxemburg
 Jean-Baptiste Thorn (Remich, 1783 - Mons, 1841), jurista i polític luxemburguès 
 Robyn Thorn (Kingaroy, Queensland, 1945), nedadora australiana que s'especialitzà en estil lliure
 Tracey Thorn (Hertfordshire, 1962), cantant i compositora d'Everything But The Girl juntament amb Ben Watt
 Victor Thorn (Esch-sur-Alzette, 1844 - Ciutat de Luxemburg, 1930), polític i jurista luxemburguès 
 Miscel·lània:
 Comissió Thorn, mandat de la Comissió Europea presidida pel polític luxemburguès Gaston Thorn 
 Gabinet Thorn, govern de Luxemburg del 24 de febrer de 1916 al 19 de juny de 1917
 Gabinet Werner-Thorn-Flesch, govern de Luxemburg del 16 de juliol de 1979 al 20 de juliol de 1984 
 Gabinet Thorn-Vouel-Berg, govern de Luxemburg del 15 de juny de 1974 al 16 de juliol de 1979 
 The Thorn Birds minisèrie de televisió estatunidenca emesa per la cadena ABC el 1983
 Tractat de Thorn (1709), acord conclòs entre August el Fort i Pere I de Rússia a Thorn (Toruń), durant la Gran Guerra del Nord